Луциан — мужское личное имя.
 Луциан — маленький ударный кратер в северо-восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
 Луцианы — род лучепёрых рыб семейства луциановых.

См. также 
 Башня Святого Луциана — фортификационное сооружение на острове Мальта.